Cilley ist der Familienname folgender Personen:

 Bradbury Cilley (1760–1831), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Cilley (1802–1838), US-amerikanischer Politiker
 José Cilley (* 1972), argentinischer Rugbyspieler
 Joseph Cilley (1791–1887), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Cilly